Quercioli ima više značenja:
 Quercioli, Parma
 Quercioli, Reggio Emilia